Kingman kan syfta på:

 Kingman, Arizona
 Kingman, Indiana
 Kingman, Kansas
 Kingman, Maine

Se även 
 Kingman County